Wałdowo bezeichnet Dörfer in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wałdowo (Kisielice), Dorf der Gmina Kisielice  im Powiat Iławski, bis 1945: Waldau B, Kreis Rosenberg, Ostpreußen
 Wałdowo (Ostróda), Dorf der Gmina Ostróda im Powiat Ostródzki, bis 1945: Waldau, Ort der Stadtgemeinde Osterode, Ostpreußen
Dörfer in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wałdowo (Pruszcz), Dorf der Gmina Pruszcz im Powiat Świecki
 Wałdowo (Sępólno Krajeńskie), Dorf der Gmina Sępólno Krajeńskie im Powiat Sępoleński
Dorf in der Woiwodschaft Pommern:
 Wałdowo (Miastko), Dorf der Gmina Miastko